Premier Division (Gibraltar), het hoogste voetbalniveau in Gibraltar
 League of Ireland Premier Division, het hoogste voetbalniveau in Ierland
 Premier Division (Schotland), het hoogste voetbalniveau in Schotland tussen 1975 en 1998
 Isthmian League Premier Division, een lagere Engelse voetbalcompetitie

Zie ook 
Premier League (doorverwijspagina)